Giennadij – imię męskie

Osoby o imieniu Giennadij
 Giennadij Aleksandrow
 Giennadij Kowalow (bokser)
 Giennadij Kowalow (biathlonista)
 Giennadij Matwiejew
 Giennadij Riger
 Genndy Tartakovsky